Aziza (en ) est en outre un nom arabe. La forme masculine de ce nom est Aziz.

Prénom 
 Aziza Othmana, princesse tunisienne.
 Aziza Jalal, de son vrai nom Aziza Mohamed Jalal, chanteuse marocaine.
 Aziza Bennani, femme politique marocaine.
 Aziza Mustafa Zadeh, chanteuse et pianiste de jazz azérie.
 Aziza Rabbah, footballeuse internationale marocaine

Patronyme 

 Anne Rey-Aziza (1944-2012), musicologue, pianiste, journaliste et enseignante française, compagne de Claude Aziza. 
 Myriam Aziza (1971-), réalisatrice et scénariste française.
 Raouf Ben Aziza (1953-), footballeur tunisien. 
 Claude Aziza (1937-), universitaire français.
 Mohamed Aziza (1940-), connu sous le nom de Chems Nadir, poète et romancier.
 Lamine Ben Aziza (1952-), footballeur international tunisien.

Toponyme 

 Lac Aguelmame Aziza, un lac naturel ;

Titre 

 Aziza : un film tunisien réalisé en 1980 par Abdellatif Ben Ammar ;
 L'Aziza : une chanson écrite, composée et interprétée par Daniel Balavoine ;

Autres 
 Aziza : une race de fées bienfaisantes d'Afrique ;
 Aziza : une chaîne de supermarchés tunisienne ;
 Hôpital Aziza Othmana, un établissement universitaire de santé publique ;
 Pyrrhopyge aziza, une espèce d'insectes lépidoptères de la famille des Hesperiidae de la sous-famille des Pyrrhopyginae.
Patronyme arabe